Pennewill ist der Familienname folgender Personen:

 Simeon S. Pennewill (1867–1935), US-amerikanischer Politiker
 William Ellison Pennewill (1907–1925), US-amerikanischer Marineoffizier

Pennewill bezeichnet außerdem:

 USS Pennewill (DE-175), einen nach William Ellison Pennewill benannten Zerstörer der US-Marine